Duala oder Douala steht für:

 Douala, Stadt in Kamerun
 Duala (Bezirk), nach der Stadt Duala (heute Douala) benannter Bezirk der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Kamerun
 Duala (Volk), Volksgruppe im westlichen Afrika
 Duala (Sprache), Bantusprache
 Duala (Schiff, 1939), ehemaliges Kombischiff mit wechselhafter Geschichte

Duala oder Douala ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Douala-Bell (1897–1966), kamerunischer Stammesfürst und Politiker
 Léopold-Joseph Bonny Duala-M'bedy, kamerunischer Xenologe
 Roudolphe Douala (* 1978), kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Douala-Bell, Beiname für Könige von Douala